Сельц — многозначный термин:

Топоним 
 Сельц — кантон во Франции, в регионе Эльзас, департаменте Нижний Рейн, округе Виссамбур.
 Сельц — коммуна во Франции, в регионе Эльзас, департаменте Нижний Рейн, округе Виссамбур, кантоне Сельц.